Franciaország
Braux, település Franciaországban, Alpes-de-Haute-Provence megyében
Braux, település Franciaországban, Aube megyében
Braux, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Braux-le-Châtel, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Braux-Sainte-Cohière, település Franciaországban, Marne megyében
Braux-Saint-Remy, település Franciaországban, Marne megyében